Колос — многозначный термин:

 Колос — соцветие, для которого характерна удлинённая главная ось, на которой расположены сидячие одиночные цветки или колоски из нескольких цветков.

Топоним

Населённые пункты 

Белоруссия
 Колос — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Колос — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Колос — деревня в Березинском районе Минской области.
 Колос — деревня в Крупском районе Минской области.
 Колос — деревня в Солигорском районе Минской области.

Казахстан
 Колос — прежнее название села Талсуат в Кызылординской области, в подчинении городской администрации Кызылорды.

Россия
 Колос — разъезд (населённый пункт) в Рубцовском районе Алтайского края, Новоалександровский сельсовет.
 Колос — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края, Рубцовский сельсовет.
 Колос — хутор в Теучежском районе Адыгеи.
 Колос — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Колос — посёлок в Калачеевском районе Воронежской области.
 Колос — посёлок в Зольском районе Кабардино-Балкарии.
 Колос — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Колос — посёлок в Оричевском районе Кировской области.
 Колос — посёлок в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Колос — посёлок в Тимашёвском районе Краснодарского края.
 Колос — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Колос — посёлок в Бессоновском районе Пензенской области.
 Колос — посёлок в Октябрьском районе Ростовской области.
 Колос — посёлок в Марксовском районе Саратовской области.
 Колос — посёлок в Сысертском городском округе Свердловской области.
 Колос — деревня в Рыбно-Слободском районе Татарии.

Украина
 Колос — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Колос — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Реки 
 Колос — река в Карелии, впадает в Тулмозеро.
 Колос — река в Кемеровской области, приток Ортона.

Железнодорожные платформы

Фамилия 
 Колос, Андрей Данилович (1918—2010) — советский журналист.
 Колос, Григорий Авксентьевич (1892—1937) — русский революционер, советский государственный и военный деятель.
 Колос, Иван Андреевич (1923—2007) — советский разведчик.
 Колос, Людмила Яковлевна (род. 1950) — белорусская оперная певица (сопрано).

Спорт

Стадионы 
 «Колос» — стадион в Борисполе Киевской области.
 «Колос» — стадион в посёлке Ковалёвка Васильковского района Киевской области.

Футбольные клубы 
 «Колос» — футбольный клуб из села Александровское Ставропольского края.
 «Колос» — российский футбольный клуб из пгт Быково Волгоградской области.
  — белорусский футбольный клуб из пгт Городище Барановичского района Брестской области.
 «Колос» — украинский футбольный клуб из села Ковалёвка Киевской области.
 «Колос» — российский футбольный клуб из Краснодара.
 «Колос-д» — фарм-клуб краснодарского «Колоса».
 «Колос» — советский и украинский клуб из Никополя (Днепропетровская область).
 «Колос» — советский футбольный клуб из станицы Павловская.
 «Колос» — российский футбольный клуб из села Покровское Ростовской области.
 «Колос» — украинский любительский футбольный клуб из села Степовое (Николаевская область).
 «Колос» — название советского и украинского футбольного клуба «Космос» из Павлограда (Днепропетровская область) в 1973—1985 годах.
 «Колос» — название советского и белорусского футбольного клуба «Строитель» из Витебска в 1989—1992 годах, в 1993 — «Колос-Строитель», в эти годы представлял деревню Устье.
 «Колос» — название российского футбольного клуба «Кубань Холдинг» из станицы Павловская в 1991—2015 годах (в 2009—2011 годах — «Техада», в 2012—2013 годах — «Колос-Техада») — участника Кубка России 2018/19 и 2019/20.
 «Колос» — футбольный клуб из посёлка Центральный Белоглинского района.
 «Колос-Калининское» — футбольный клуб из села Покойное Ставропольского края.

Клуб по хоккею на траве 
 «Колос» — советский и украинский женский клуб по хоккею на траве из города Борисполя Киевской области.

Техника 
 «Колос» — зерноуборочный комбайн.
 «Колос» — переносной зенитный ракетный комплекс.
 «Колос» — система полуавтоматической мобильной УКВ радиосвязи, упрощённый вариант системы «Алтай-3».

Другое 
 «Колос» — советское и российское издательство, существовавшее в 1918—2000 годах.

См. также 
 Колос Добра
 Колосс

Примечания